Elisabet av Bayern, född 1227, död 1273, var en siciliansk drottning; gift 1246 med kung Konrad IV av Tyskland. Efter sin förste makes död gifte hon greve Meinhard II av Tyrolen. Hon grundade 1272 cisterciensklostret Stams i Tyrolen till minne av sin mördade son Konrad.

Referenser

 

Födda 1227
Avlidna 1273
Kvinnor
Siciliens drottningar